KROX est un indicatif de radiodiffusion aux États-Unis pouvant faire référence à :
 , station de radio (1260 AM) basée à Crookston, dans le Minnesota ;
 KROX-FM, station de radio rock (101,5 FM) basée à Buda, au Texas, et diffusant ses programmes sur la ville d'Austin.